Melles (Haute-Garonne), een gemeente in het Franse departement Haute-Garonne
Melles (Henegouwen), een dorp in de Belgische provincie Henegouwen